Furor puede referirse a:
Furor, en psicología es una exaltación violenta y maníaca de alguna pasión, en especial la ira.
Clase Furor, clase naval de destructores de la Armada española.
Furor Dos destructores y un patrullero de altura de la Armada Española
Furor, concurso español de televisión emitido por Antena 3 entre 1998 y 2001.
Furor, deidad alegórica a quien se representa como un hombre cargado de prisiones, sentado sobre un montón de armas, como un frenético que quiere romper sus cadenas y que se arranca los cabellos. 
Furor teutonicus, frase latina que hace referencia a la proverbial fiereza de los pueblos germánicos de la época del Imperio Romano.
Furor uterino o furor erótico, s inónimo de ninfomanía o hipersexualidad femenina.